

Sources 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 Cartes topographiques sur le site map.geoportail.lu (consulté le ), pour les altitudes des gares.
 Google Maps (consulté le ), permettant de consulter les images satellitaires de la ligne et de son environnement.

Ligne 1a